M64 может обозначать:

 M64 — галактика в созвездии Волосы Вероники.
 Застава M64 — югославский/сербский автомат производства компании «Застава Оружје»